Jaïr, personnage biblique, fils de Schimeï et père de Mardochée;
 Jaïr, personnage biblique, fils de Ségub;
 Jaïr, personnage biblique, juge;
 Jaïr, personnage biblique, fils d'Elchanan (2S:21,19 et 1Ch:20,5).